Srpski atletski savez (skraćeno SAS) je sportska federacija koja promoviše i koordinira amaterske i profesionalne atletske aktivnost u Srbiji.

Istorija
Osnovan je 1921. godine kao Jugoslovenski atletski savez, a nakon raspada Jugoslavije, pridružio se Međunarodnoj asocijaciji atletskih federacija (IAAF), 2003. godine. 

Trenutni savez nastao je razjedinjenjem Srbije i Crne Gore iz zajedničke države 2006. godine. Pre sticanja nezavisnosti Srbije, atletski sportovi su bili pod nadzorom Atletskog saveza Srbije i Crne Gore.

Sedište Srpskog atletskog saveza se nalazi u Beogradu. Savez je punopravni član Evropske atletske asocijacije i blisko sarađuje sa Olimpijskim komitetom Srbije.

Olimpijske igre

Svetska prvenstva
uklučujući: IAAF: Svetsko prvenstvo na otvorenom, Svetsko prvenstvo u dvorani, Svetsko prvenstvo u polumaratonu, Svetsko prvenstvo u krosu, Svetski kup u pešačenju, IAU: Svetsko prvenstvo od 50 km, Svetsko prvenstvo od 100 km, Svetsko prvenstvo u trajanju od 24 sata

Od 20. avgusta 2016.

* ekipna medalja u krosu

Kontinentalni kup

Evropsko prvenstvo
uključujući: IAAF: Evropsko prvenstvo na otvorenom, Evropsko prvenstvo u dvorani, Evropsko prvenstvo u krosu, Evropski kup u brzom hodanju, IAU: Evropsko prvenstvo od 100 km, Evropsko prvenstvo 24H

Stanje od 6. marta 2023.

Zimski kup Evrope u bacačkim disciplinama

Od 2017.

Evropsko timsko prvenstvo

Reference

Spoljašnje veze
 Zvanični sajt Saveza

Србија
Спортски савези у Србији
Атлетика у Србији
Атлетика у Београду
Спортске организације из Београда